Ækte Vare har flere betydninger:

 Ækte vare (film) – dansk film instrueret af Fenar Ahmad
 Ækte Vare (album) – album af Gilli